Fürst-Pückler-Park steht für:

 Fürst-Pückler-Park Bad Muskau
 Fürst-Pückler-Park Branitz in Cottbus, siehe Branitzer Park